Сан Антонио де Ривера има више значења:

 Сан Антонио де Ривера (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Сан Антонио де Ривера, Сан Антонио (Мендез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику